Hřebenáč může znamenat:

 hřebenáč – část střešní krytiny
 Hřebenáč (Frýdlantská pahorkatina) – vrchol ve Frýdlantské pahorkatině na severu České republiky
 Hřebenáč (krasový útvar) – krasový útvar
 hřebenáč (mlýn) – prvek kola vodního mlýna
 Crenicichla (Heckel, 1840) – rod vrubozubcovitých ryb